Kendrick (Idaho)
Kendrick (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos